Stężyca può riferirsi a diversi comuni della Polonia: 
Stężyca, comune del Voivodato di Lublino
Stężyca, comune del Voivodato della Pomerania